Весёлое () — село в Менском районе Черниговской области Украины. Население 39 человек. Занимает площадь 0,36 км².

Код КОАТУУ: 7423083002. Почтовый индекс: 15643. Телефонный код: +380 4644.

Власть 
Орган местного самоуправления — Даниловский сельский совет. Почтовый адрес: 15642, Черниговская обл., Менский р-н, с. Даниловка, ул. Мира, 56.

Примечания 

Населённые пункты Менского района